Владимирская губернская учёная архивная комиссия — научное историческое общество Владимирской губернии (1898—1918).

История 
Главной задачей архивной комиссии был разбор губернских архивов, изучение и описание памятников древности, сбор биографических сведений о деятелях Владимирского края.
Инициаторами создания Владимирской учёной архивной комиссии были Александр Васильевич Смирнов и Алексей Васильевич Селиванов. А. В. Селиванов ещё в 1884 году стал основателем Рязанской учёной архивной комиссии; во Владимире он написал Устав новой организации, пожертвовал книги для библиотеки комиссии, стал её фактическим первым руководителем: на первом заседании 26 ноября 1898 года был избран товарищем председателя комиссии.

Первое общее собрание и открытие Владимирской губернской учёной архивной комиссии состоялось в доме губернатора (Большая Московская улица, д. 62). Дальнейшая работа комиссии проходила в помещении губернских присутственных мест, а под музейную коллекцию и исторический архив городской думой было выделено небольшое помещение в Золотых воротах. Специальное здание для музея и архивной комиссии было решено строить в начале 1900 года; был объявлен конкурс, на котором победил проект архитектора П. Г. Бегена. Здание было заложено 29 мая 1900 года, построено в 1903 году, музей был открыт только в 1906 году; музей размещался на втором этаже, а исторический архив и библиотека — на первом. Фасады здания щедро оформлены разнообразными декоративными элементами древнерусской архитектуры; на крыше четыре слуховых окна (по главному фасаду) и фронтон с фигурным завершением со стороны главного входа и на фронтоне кирпичом выложено: «1900, ВАК».

Владимирской комиссией с 1899 по 1918 год было издано 18 томов исследований — «Труды Владимирской ГУАК»

Председатели комиссии 
Председателями комиссии всегда были руководители Владимирской губернии:
 Урусов, Николай Петрович (1898—1900)
 Хвостов, Сергей Алексеевич (1901—1903)
 Леонтьев, Иван Михайлович (1903—1906)
 Сазонов, Иван Николаевич (1906—1913)
 Крейтон, Владимир Николаевич (1914—1917)

Действительные члены комиссии 
 Арсеньев, Василий Сергеевич (с 1905)
 Беген, Пётр Густавович (с 1900)
 Беретти, Николай Александрович (с 1902)
 Борисовский, Павел Петрович (с 1899)
 Бурылин, Дмитрий Геннадьевич (с 1904)
 Виноградов, Александр Иванович (с 1898)
 Добронравов, Василий Гаврилович
 Добрынкин, Николай Гаврилович
 Казанский, Николай Александрович
 Корицкий, Николай Дмитриевич
 Малицкий, Неофит Владимирович
 Смирнов, Михаил Иванович

В конце 1911 года Комиссия числила в своём составе 241 человек.

Примечания

Литература 
 Труды Владимирской учёной архивной комиссии за первое десятилетие её существования: 1899-1908: Библиографический указатель. — Владимир, 1909.

Ссылки 
 Владимирская губернская ученая архивная комиссия // Справочник научных обществ России
 Первый музей во Владимире

Учёные архивные комиссии Российской империи
История Владимира
Организации Владимира